Чемпіонат Угорщини з футболу 1907-08 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1907-08
Угорщина
Угорщина
1907 в угорському спорті
1908 в угорському спорті